Roma (volk) - een volk
 Tzigane (Ravel) - een compositie
 Tzigane (muziekgezelschap) - een muziekgezelschap uit Utrecht.